Pina de Montalgrao kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pina de Montalgrao (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Pina de Montalgrao (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar